Bogdanović o Bogdanovich puede hacer referencia a:

 Bogdanovich, pueblo del óblast de Sverdlovsk, Rusia.
 Bojan Bogdanović (1989), baloncestista croata.
 Bogdan Bogdanović (1992), baloncestista serbio.
 Daniel Bogdanović (1980), futbolista maltés.
 Luka Bogdanović (1985), baloncestista serbio.
 Peter Bogdanovich (1939-2022), director de cine estadounidense.
 Rade Bogdanović (1970), futbolista serbio.